Guty steht für folgende Orte:

in Tschechien:
 Guty, Stadtteil von Třinec, Moravskoslezsky kraj

in Polen:

Woiwodschaft Ermland-Masuren:
 Guty (Giżycko) (Gutten), Ort im Powiat Giżycki
 Guty (Wieliczki) (Gutten), Ort im Powiat Olecki
 Guty Rożyńskie (Gutten) Ort im Powiat Ełcki
 Nowe Guty (Gutten), Ort im Powiat Piski

Woiwodschaft Masowien:
 Guty (Kosów Lacki), Ort im Powiat Sokołowski
 Guty (Serock), Ort im Powiat Legionowski

Woiwodschaft Podlachien:
 Guty (Piątnica), Ort im Powiat Łomżyński
 Guty (Szczuczyn), Ort im owiat Grajewski

Siehe auch:
 Stare Guty
 Gutty